Elitserien 2010/11 steht für:

 Elitserien (Eishockey) 2010/11, Saison der höchsten schwedischen Eishockeyspielklasse
 Elitserien (Schach) 2010/11, Saison im Schach